Redshift bezeichnet:

den englischen Begriff für Rotverschiebung
eine Band, siehe Redshift (Band)
eine Software zur Anpassung der Farbtemperatur des Bildschirms an die Tageszeit, siehe Redshift (Software)
eine Planetariumssoftware, siehe Redshift (Planetariumssoftware)